Њу Мадрид има више значења:
 Округ Њу Мадрид (Мисури)
 Њу Мадрид (Мисури)